

Geografia
 Luke – località della municipalità di Ivanjica (Serbia)
 Luke – città della Contea di Allegany, Maryland (Stati Uniti d'America)

Musica
 Luke – gruppo musicale rock francese
 Luke – album di Steve Lukather del 1997

Onomastica
 Luke – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Luca